Bread Tray Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bread Tray Mountain (St. Francois County, Missouri)
 Bread Tray Mountain (Stone County, Missouri)
 Bread Tray Mountain (Coryell County, Texas)
 Bread Tray Mountain (Mills County, Texas)